Асенси — фамилия. Известные носители:
 Асенси, Висенте (1919—2000) — испанский футболист.
 Асенси, Хуан Мануэль (род. 1949) — испанский футболист.